Натуральне число 993
 993 рік до нашої ери
 993 рік нашої ери